Autorità (o auctoritas) – termine che intende quell'insieme di qualità proprie di una istituzione o di una singola persona alle quali gli individui si assoggettano in modo volontario per realizzare determinati scopi comuni
 Autorità – personaggio letterario della trilogia Queste oscure materie
 Autorità (Authority) – romanzo di Jeff VanderMeer del 2014
 Autorità – caratteristica che indica la risposta di una valvola al variare della propria apertura
 Autorità garante (autorità di garanzia, o Authority) – organo creato per sorvegliare lo svolgimento di attività economiche realizzate in regime di monopolio o caratterizzate da uno speciale interesse generale
 Controllo di autorità – in ambito biblioteconomico e documentalistico, attività volta a organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità (autore, bibliografia, ecc.). 
 Principio di autorità – concetto filosofico

Pagine correlate 

 Authority